Harry Kim peut désigner :
  (1939-), homme politique américain d'origine nord-coréenne ;
 Harry Kim, trompettiste américain ;
 Harry Kim, personnage de fiction de la série télévisée américaine Star Trek.